Rettl ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Rettl (* 1972), österreichische Zeithistorikerin, Biographin und Ausstellungskuratorin
 Martin Rettl (* 1973), österreichischer Skeletonfahrer